Junioreuropamästerskapet i volleyboll för damer 2022 spelades mellan 27 augusti och 4 september 2022 i Skopje, Nordmakedonien. Det var den 28:e upplagan av turneringen och tolv landslag från CEV:s medlemsförbund deltog. Italien vann tävlingen för åttonde gången genom att besegra Serbien i finalen.. Julia Ituma, Italien, utsågs till mest värdefulla spelare, medan Karolina Staniszewska, Polen, var främsta poängvinnare med 101 poäng.

Arenor

Regelverk

Format 
Turneringen genomfördes i två delar, den första som gruppspel och den andra i cupformat.
 En gruppspelsfas, där lagen delades in i två grupper om sex lag i varje där alla lag mötte alla en gång. 
 Därefter följde placeringsspel i cupformat. De två första i varje grupp spelade semfinal, final och match om tredjepris för platserna 1-4.
 Lag 3 och 4 spelade motsvarande cupspel om platserna 5-8.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel

Grupp I

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till spel om plats 1-4.
      Vidare till spel om plats 5-8.

Grupp II

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till spel om plats 1-4.
      Vidare till spel om plats 5-8.

Slutspelsfasen

Spel om plats 1-4

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Matcher om plats 5-8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Webbplats 

2022
Internationella volleybolltävlingar i Nordmakedonien
2022 i Nordmakedonien
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2022/2023